Nío, pleme američkih Indijanaca
Nio (japansko božanstvo)